Bauer (achternaam), een Duitstalige achternaam
Bauer (band), een Amsterdamse band
Bauer (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Bauer Kompressoren, een Duits merk van compressoren